Маху́льський ():
 Ян Махульський
 Юліуш Маху́льський

Польські прізвища